Буш-дю-Рон () — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Код INSEE — 13. Административный центр (префектура) — Марсель. Количество коммун — 119 в составе 4 округов и 29 кантонов.

Кантоны департамента Буш-дю-Рон до марта 2015 года 
До марта 2015 года в составе департамента Буш-дю-Рон было 57 кантонов, объединённых в  4 округа:

Деление на кантоны в марте 2015 года 
С марта 2015 года в составе департамента Буш-дю-Рон 29 кантонов, объединённых в 4 округа:

См. также 
 Коммуны департамента Буш-дю-Рон
 Департамент Буш-дю-Рон

Примечания 

 
Списки кантонов Франции по департаментам